Марко Рајковић може да се односи на:

 Марко Рајковић (1905—1941), југословенски фудбалер
 Марко Рајковић (1992), српски фудбалер